«That’s the Way It Is» () ― главный сингл с альбома Селин Дион под названием All the Way… A Decade of Song, выпущенный 1 ноября 1999 года. Он достиг пика в первой десятке во многих странах, таких как Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Швеция, Швейцария и США. Billboard назвал её одной из величайших песен 1999 года. Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков.

Выпуск 
Песня была написана и спродюсирована шведскими продюсерами Андреасом Карлссоном, Максом Мартином и Кристианом Лундином, которые написали ряд хитов для таких исполнителей, как NSYNC, Backstreet Boys и Бритни Спирс.

Видеоклип 
Музыкальное видео на песню было снято режиссёром Лиз Фридлендер и спродюсировано Хизер Хеллер. Съемки проходили в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Премьера состоялась на канале VH1 8 ноября 1999 года. Клип был номинирован на премию MuchMusic Video Award и был включен в альбом Дион All the Way… A Decade of Song & Video. Музыкальное видео, которое было загружено на YouTube 24 октября 2009 года, набрало 100 миллионов просмотров и стало вторым музыкальным видео Дион, сертифицированным VEVO.

Трек-лист 

European/Japanese CD single and UK cassette single
 «That’s the Way It Is» — 4:01
 «I Met an Angel (On Christmas Day)» — 3:20

Australian/European/UK CD single
 «That’s the Way It Is» — 4:01
 «I Met an Angel (On Christmas Day)» — 3:20
 «My Heart Will Go On» (Live) — 5:23

UK CD single #2
 «That’s the Way It Is» — 4:01
 «That’s the Way It Is» (The Metro Club Remix) — 5:28
 «Another Year Has Gone By» — 3:25

European 12" single
 «That’s the Way It Is» (Album Version) — 4:01
 «That’s the Way It Is» (Metro Mix Edit) — 3:12
 «That’s the Way It Is» (Metro Edit) — 3:20
 «That’s the Way It Is» (The Metro Club Remix) — 5:28

US CD and 12" single
 «That’s the Way It Is» (Album Version) — 4:01
 «That’s the Way It Is» (The Metro Club Remix) — 5:28
 «I Want You to Need Me» (Thunderpuss Radio Mix) — 4:32
 «I Want You to Need Me» (Thunderpuss Club Mix) — 8:09

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Песни Селин Дион
Данс-поп-песни
Синглы, возглавлявшие хит-парад Чехии
Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Андреасом Карлссоном
Песни, написанные Кристианом Лундиным
Песни, написанные Максом Мартином
Синглы Columbia Records
Синглы Epic Records